Piast steht für:

 Piast (Bier), Bier aus Polen
 Piast Gliwice, Sportklub aus Gleiwitz
 ORP Piast, polnischer Bergungsschiff der Piast-Klasse
 Kopalnia Węgla Kamiennego Piast, Steinkohlebergwerk in Bieruń
 Piast, Schacht des Steinkohlebergwerks Kopalnia Węgla Kamiennego Ziemowit in Lędziny

Personen:
 Piast, legendärer Fürst der Polanen
 Wladimir Alexejewitsch Piast (1886–1940), sowjetischer Dichter

Politische Parteien:
 Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, polnische Bauernpartei (1913–1931)
 Stronnictwo Piast, polnische Bauernpartei (ab 2006)

Siehe auch:
 Piasten